24. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 19, które odbyły się od 20 do 23 lipca 2017 na Stadio Olimpico Comunale w Grosseto we Włoszech.

Nieliczni rosyjscy zawodnicy wystąpili pod flagą European Athletics jako „autoryzowani lekkoatleci neutralni” (Authorised Neutral Athletes – ANA) z powodu zawieszenia Rosji za aferę dopingową.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2017 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka we Włoszech
2017
2017 we Włoszech